Tingsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Tingsjön, sjö i Karlsborgs kommun, 
Stora Tingsjön, sjö i Karlsborgs kommun,  (5,72 ha)
Tingsjön, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun,  (8,86 ha)
Tingsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (26 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn